Petrovce je název či součást názvu více míst na Slovensku:

 Petrovce (okres Rimavská Sobota) – obec v okrese Rimavská Sobota
 Petrovce (okres Sobrance) – obec v okrese Sobrance
 Petrovce (okres Vranov nad Topľou) – obec v okrese Vranov nad Topľou
 Petrovce nad Laborcom – obec v okrese Michalovce
 Granč-Petrovce – obec v okrese Levoča

Podobný název 
 Petrovec
 Petrovice